Whitney Osuigwe (ur. 17 kwietnia 2002 w Bradenton) – amerykańska tenisistka, mistrzyni French Open 2017 w grze pojedynczej dziewcząt.

Kariera tenisowa

Kariera juniorska 
Osuigwe rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 6 lat. Trenowała w IMG Academy pod okiem ojca Desmonda, będącego równocześnie jej trenerem tenisowym. W rozgrywkach juniorskich zadebiutowała w maju 2015 roku, w turnieju w Delray Beach, natomiast w rozgrywkach zawodowych w maju 2016 roku w turnieju ITF w amerykańskim Buffalo. W maju 2015 roku dotarła do swojego pierwszego finału juniorskiego turnieju rozgrywanego w Plantation, zwyciężając Carson Branstine 6:2, 3:6, 6:4. W grudniu 2016 roku dotarła do półfinału prestiżowego turnieju juniorskiego Orange Bowl.

W czerwcu 2017 roku dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w grze pojedynczej dziewcząt, pokonując w nim Claire Liu 6:4, 6:7(5), 6:3. Stała się pierwszą Amerykanką, która wygrała imprezę French Open od czasu Jennifer Capriati w 1989 roku. W lipcu Osuigwe wzięła udział w juniorskim Wimbledonie, docierając do ćwierćfinału gry pojedynczej dziewcząt oraz do finału gry podwójnej w parze z Catherine McNally, przegrywając w nim 4:6, 3:6 z Olgą Danilović oraz Kają Juvan.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Występy juniorskie w grze pojedynczej

Występy juniorskie w grze podwójnej

Finały turniejów rangi ITF

Gra pojedyncza 2 (1–1)

Gra podwójna 4 (2–2)

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (1)

Gra podwójna (2)

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Urodzeni w 2002